Het tennistoernooi US Open werd in 2003 bij de vrouwen voor de 117e keer gehouden. De als tweede geplaatste Belgische Justine Henin-Hardenne won het toernooi voor de eerste keer door in de finale haar als eerste geplaatste landgenote Kim Clijsters met 7-5 en 6-1 te verslaan.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2003